Histoire des Philippines peut désigner :
 Histoire des Philippines ;
 Histoire des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Histoire des Philippines (1965–1986), l'histoire des Philippines sous la présidence de Ferdinand Marcos.